Feichtlbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Feichtlbauer (1879–1957), österreichischer Architekt
 Hubert Feichtlbauer (1932–2017), österreichischer Journalist